Jan Ostrowski (1811–1872) – polski rzeźbiarz związany z Wilnem
 Jan Ostrowski (1910–1944) – polski robotnik, socjalista, powstaniec warszawski
 Jan Ostrowski (ur. 1947) – polski historyk sztuki
 Jan Ostrowski (ur. 1999) – luksemburski piłkarz, reprezentant kraju
 Jan Ostrowski-Naumoff (1901–1986) – polski prakseolog, filozof, krytyk teatralny.